Nationaal park Kruger, een nationaal park in Zuid-Afrika
 Krugerpark (Antwerpen), een park in Antwerpen